DarkOrbit ou DarkOrbit Reloaded est un jeu vidéo en ligne massivement multijoueur en Flash développé par Bigpoint. Il est sorti le  sur navigateur Web. Le jeu a atteint  de joueurs inscrits en juin 2021. Les pilotes des vaisseaux spatiaux (les joueurs) doivent progresser en détruisant les vaisseaux des entités extraterrestres (PNJ) ou des joueurs des factions rivales et en effectuant les quêtes proposées par la firme afin d'avoir le meilleur équipement possible.

Système de jeu 

Le jeu est axé sur un système de farm de type PvE avec de nombreuses quêtes et la possibilité de faire des combats ou événements multijoueurs ; tout cela se passe sur un serveur global sans mise à niveau de serveur par rapport au lvl.

Il y a un système assez poussé de modification du vaisseau (modification apparence armement choix entre plus ou moins de vitesse avoir un meilleurs vaisseaux/ drones
Tout cela disponible en faisant du farm ig)

Accueil 
Joystiq compare le jeu à un mélange d'Asteroids et Eve Online.

Notes et références 

Jeu en ligne massivement multijoueur
Jeu par navigateur
Jeu vidéo sorti en 2006
Jeu vidéo développé en Allemagne
Jeu vidéo de science-fiction
Jeu vidéo de combat spatial